La teoria del Big Bang è la teoria scientifica dominante sull'origine dell'universo.

Cinema 
 The Big Bang –  film di animazione del 1987
Big Bang (Bing Bang) – cortometraggio del 1988 diretto da Eric Woreth
 The Big Bang –  film del 2011 diretto da Tony Krantz

Musica 
 Big Bang – gruppo musicale sudcoreano
 Big Bang – album degli Heavy Pettin del 1989
 Big Bang – album dei Magdallan del 1992
 Big Bang – album dei Waltari del 1995
 The Big Bang - The Essential Collection – album dei TNT del 2003
 The Big Bang – album di Busta Rhymes del 2006
 Big Bang – album dei Big Bang del 2009
 The Big Bang – album dei N.A.S.A. del 2010

Televisione 
 Big Bang – trasmissione televisiva italiana di divulgazione scientifica, che andò in onda su Canale 5 dal 1985 al 1989, condotta da Jas Gawronski, e con la sigla musicale "White Night", di Alessandro Raffaelli.
 The Big Bang Theory – sitcom statunitense, iniziata nel 2007

Altro 
 Big Bang – nome dell'attacco finale di Zeromus, mostro finale di Final Fantasy IV
 Motore Big Bang – particolare motore volumetrico endotermico, dove la combustione avviene contemporaneamente in tutti i cilindri.
 Big Bang, nome italiano Grande Fuoco – Tiro eseguito da Shawn Frost, Xavier Foster e Jude Sharp nel videogioco e anime giapponese Inazuma Eleven
 Big Bang – Mossa eseguita da Vegeta in Dragon Ball